Франция приняла участие в Евровидении 1960, проходившем в Лондоне, Великобритания. Её представила Жаклин Буайе с песней «Tom Pillibi», выступившая под номером 13. В этом году страна получила 32 очка, одержав победу на конкурсе. Комментатором конкурса от Франции в этом году стал Пьер Черния.

Во Франции проходил национальный отбор, в котором участвовало 38 песен. Победу одержала песня «Tom Pillibi», исполненная Марселем Амоном. На конкурсе песню представляла уже Жаклин Буайе.

Страны, отдавшие баллы Франции 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Франции

Примечания 

Страны на «Евровидении-1960»